Liste der internationalen Vorwahlnummern im Telefonnetz geordnet nach Ländernamen.

Weblinks 
 https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/sp/T-SP-E.164D-2016-PDF-E.pdf
 https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/sp/T-SP-LT.1-2015-PDF-E.pdf
 https://www.teltarif.de/roaming/nummern.html?update=23043826

Einzelnachweise 

Landervorwahllisten nach Landern
Telefonnummer
!
TelefonnummerLaender

he:רשימת קידומות טלפון בחיוג בינלאומי
pt:Lista de códigos telefónicos
tr:Uluslararası telefon kodları